Phaeodothiopsis är ett släkte av svampar. Phaeodothiopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeodothiopsis